Four Ashes (Brewood and Coven) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Four Ashes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Four Ashes (Enville) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Four Ashes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Four Ashes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Solihull